Gilkey Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gilkey Township (Arkansas)
 Gilkey Township (North Carolina)